Zkratka, značka, název Doris může znamenat:

 DORIS – Dopravní Řídicí a Informační Systém, který v Praze sleduje provoz tramvají
 DORIS (satelitní systém) – Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite, francouzský satelitní navigační systém
 Doris (ženské jméno) – ženské jméno
 Doris (opera) – opera z roku 1889 od skladatele Alfreda Celliera
 Doris (album) – studiové album Earla Sweatshirta, z roku 2013
 
 Doris (ponorka) – francouzská ponorka uvedena do provozu v roce 1928 a potopena v roce 1940
 Doris (Řecko) – starověký region Řecka, který obývali Dórové

Externí odkazy